Högg oder Hoegg ist der Familienname folgender Personen:
 Clemens Högg (1880–1945), bayerischer Landtagsabgeordneter (SPD)
 Emil Högg (1867–1954), deutscher Architekt, Kunstgewerbler und Hochschullehrer
 Hans Högg (1901–1974), deutscher Architekt und Baubeamter
 Joseph Hoegg (1818–1885), deutscher Genre- und Landschaftsmaler sowie Illustrator der Düsseldorfer Schule
 Kurt Hoegg (* 1918), deutscher Fußballspieler
 Max Högg (1854–1933), deutscher Musiker, Komponist und Kapellmeister

Siehe auch:
 Höck
 Hoeck
 Hogg